Радиола:

 Радиола — конструктивно объединённые радиоприёмник и проигрыватель грампластинок.
 Радиола () — род растений семейства Льновые, встречающихся во влажных лесистых местностях южной Европы.
 Radiola — серия ламповых радиоприёмников производства компании RCA (1921—1931 гг.).
 Радиола — радиостанция, вещающая в Саратове, Нижнем Новгороде, Балаково и Самаре.